Хосе Пабло Кантильо (; род. 30 марта 1979 года) — американский актёр. Получил наибольшую известность за исполнение роли Эктора Саласара в сериале канала FX «Сыны анархии» и роли Сесара Мартинеса в сериале канала AMC «Ходячие мертвецы».

Ранняя жизнь 
Хосе Пабло Кантильо (в школе известный как «Джои») вырос в Терре-Хоте, Индиане. Он закончил «Terre Haute South Vigo High School», где был выдающимся теннисистом все четыре года, руководя командами «Terre Haute South Brave» до окончания командой «State Runner-Up» в 1996 году. А также закончил Индианский университет в 2002 году.

Карьера 
Кантильо решил выбрать актёрскую карьеру в Нью-Йорке после участия в нескольких тренировочных драмах. В конце 2003 года он переехал в Калифорнию, где он, его жена Кристи и их семилетняя дочь жили в Санта-Кларите, в городе, «который напоминал нам Терре-Хот».

После постановок на Офф-Бродвее в Нью-Йорке Кантильо появлялся в качестве приглашённого гостя в популярных телесериалах с раннего 2000 года по настоящее время. В настоящее время у Кантильо есть периодическая роль Сесара Мартинеса в сериале «Ходячие мертвецы».

Личная жизнь 
Пабло с женой Кристи и их 7-летней дочерью живут в Санта-Кларите.

Фильмография

Телевидение

Примечания

Ссылки 

 Jose Pablo Cantillo Online

Выпускники Индианского университета в Блумингтоне
Выпускники Школы бизнеса Индианского университета в Блумингтоне